Kamondi Imre (1933–2007) labdarúgó (Bp. Postás, Pécsi Dózsa)
 Kamondy Imre (1961) színművész, író, festő, zenész